's-Heer Arendskerke, een dorp in de gemeente Goes.
 Arendskerk (schip, 1938), een schip van de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.